Molekulska formula -{C40H56O3}- se može odnositi na:

 Anteraksantin
 Flavoksantin